Eucharystia – sakrament (Komunia)
 Msza – celebracja liturgiczna